Chris Williams
 Chris Williams (1967) amerikai színész, komikus
 Chris Williams (1969) amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, számítógépes animátor
 Chris Williams (1985) amerikai amerikaifutball-játékos
 Chris Williams brit autóversenyző az 1960-as években
Christopher Williams
 Christopher Williams (1927) brit bobos, olimpikon
 Christopher Williams (1972) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes jamaicai atléta, futó
hasonló nevűek
 George Christopher Williams (1926–2010) amerikai evolúcióbiológus